Donáth Gyula (1849–1944) orvos, ideggyógyász, egyetemi tanár, az MTA tagja
 Donáth Gyula (1850–1909) szobrászművész